Ксавье Маргайрас (; 7 января 1984) — швейцарский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Швейцарии.

Карьера

Клубная 
Уроженец Ранса, Маргайрас обучался футболу в школе городской команды «Ранс», а позднее выступал в юношеских составах команды «Ивердон-Спорт». В 2001 году стал игроком «Лозанны», начав там свою футбольную карьеру. В 2003 году вошёл в состав «Ксамакса», в конце 2004 года объявил об уходе в «Цюрих». В столичный клуб перешёл в начале 2005 года и за время выступления там дважды стал чемпионом страны: 2006 и 2007 годы. Перед сезоном 2007/08 отправился в испанскую «Осасуну», подписав контракт на три года. 27 февраля 2008 года в матче чемпионата Испании получил травму (разрыв крестообразных связок) и выбыл на несколько месяцев.

Во время зимнего перерыва в сезоне 2008/09 Маргайрас подписал контракт с «Цюрихом», став игроком клуба на правах аренды. В сезоне 2008/09 в 13 матчах забил два гола и отдал две голевые передачи, что помогло «Цюриху» выиграть чемпиона страны. После завершения чемпионата Маргайрас в июне 2009 года официально перешёл в команду и стал её полноправным игроком. Контракт действовал до 30 июня 2012, но в январе 2012 футболист перешёл в «Сьон».

В сборной 

4 июня 2005 года Маргайрас дебютировал в сборной. Он был включён в состав команды на чемпионат мира в Германии, но сыграл там только два матча, выйдя оба раза на замену. Всего отыграл 18 игр и забил один гол. Фигурировал в расширенном списке кандидатов на участие в домашнем чемпионате Европы, но не вошёл в финальную заявку.

Личная жизнь 
Есть братья Саша и Алан, которые также являются футболистами.

Титулы 
 Чемпион Швейцарии: 2006, 2007, 2009
 Победитель Кубка Швейцарии: 2005

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте dbFCZ
 Профиль на сайте Швейцарского футбольного союза
 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Серветт»